Мадарский всадник () — археологический памятник, рельефное изображение всадника, высеченное на отвесной скале на высоте 23 м. Расположен в северо-восточной части Болгарии, около села Мадара. Внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1979 году.

Памятник 
Согласно общепринятой версии, памятник датирован приблизительно 710 годом н. э. и был создан во время правления булгарского хана Тервела. По одной из версий, на скале изображение самого хана.

Надписи 
Вокруг изображения всадника на скале высечено три надписи на византийском языке, содержащих важную информацию об этом периоде в истории Болгарии. Профессор Веселин Бешевлиев в своей книге «Протоболгары» указывает, что самая старая из надписей — работа Тервела, под руководством хана был создан и сам памятник. Авторство остальных надписей приписывают ханам Круму (796—814) и Омуртагу (814—831).

Монеты 
В 1981 году Мадарский всадник был отчеканен на медно-никелевой монете номиналом 2 лева. Монета входит в серию монет, посвященных 1300-летию Болгарии.

См. также 

 Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в Болгарии
 Орден «Мадарский всадник»

Литература 
 Веселин Бешевлиев, Първобългарски надписи, Издателство на Българската академия на науките, София, 1979.

Ссылки 
  Мадарский всадник в списке Всемирного наследия
  Мадарский всадник — Центр Всемирного наследия ЮНЕСКО

Всемирное наследие по алфавиту
Всемирное наследие в Болгарии
Памятники по алфавиту
Памятники Болгарии
Археологические объекты в Болгарии
История архитектуры Болгарии
Шуменская область
Древнеболгарские летописные надписи